Partie polityczne:
 Wolna Partia Demokratyczna (Freie Demokratische Partei) – niemiecka partia polityczna
 Radykalno-Demokratyczna Partia Szwajcarii – szwajcarska partia polityczna

Inne:
 FDP – Orioniści, katolickie, charytatywne zgromadzenie zakonne
 produkty rozpadu fibryny
 fruktozo-1,6-bifosforan
 mięsień zginacz głęboki palców
 filtr dolnoprzepustowy